Henrik 3. (også Henry 3., Heinrich 3., Henri 3. og Henrique 3.) kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Henrik 3. af England (1207-1272) – konge af England 1216-1272
 Henrik 3. af Frankrig (1551-1589) – konge af Polen, storfyrste af Litauen 1573-1574, konge af Frankrig 1574-1589
 Henrik 3., tysk-romersk kejser (1017-1056) – tysk konge 1039-1056, tysk-romersk kejser 1046-1056
 Henrik 4. af Frankrig (1553-1610) – konge af Navarra 1572-1610 som Henrik 3., konge af Frankrig 1589-1610